FC Midtjylland sæson 2017-18 er FC Midtjyllands 17. sæson i træk i den bedste danske række, og den 18. som fodboldklub. Udover Superligaen, deltager klubben i DBU Pokalen og UEFA Europa League. Det er den tredje sæson med cheftræner Jess Thorup.

Klub

Førsteholdets trænerstab

Klubadministration

Spillere

Førstehold

Transferer

Ind

Ud

Turneringer

Superligaen

Grundspil

Resultatoverblik

Resultater efter hver runder

Kampe 
FC Midtjyllands kampe i grundspillet i sæsonen 2017-18.

Mesterskabsslutspil

Stilling

Kampe 
FC Midtjylland's kampe i mesterskabskabsslutspillet i sæsonen 2017-18.

DBU Pokalen

UEFA Europa League

Første runde

Anden runde

Tredje runde

Træningskampe

Statistik

Topscorer

Assist

Kort

Noter

Referencer 

FC Midtjylland sæsoner
Danske fodboldklubbers sæson 2017-18